Адамс — многозначный термин.

Персоналии

Фамилия 
А́дамс (Adams) — распространённая фамилия английского и шотландского происхождения:

А 
 Адамс, Аким (1991—2013) — тринидадский футболист.
 Адамс, Алексис (род. 1992) — американская порноактриса.
 Адамс, Альма (род. 1946) — американский политик.
 Адамс, Амелия (род. 1983) — австралийская журналистка и телеведущая.
 Адамс, Антуан (род. 1988) — легкоатлет из Сент-Китса и Невиса.
 Адамс, Аристарх Романович (ок. 1782 — после 1854) — вице-адмирал в отставке.

Б 
 Адамс, Бенджамин (1890—1961) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 
  (род. 1928) — британская фигуристка-одиночница.
 Адамс, Брок (1927—2004) — американский политик.
 
  (1848—1927) — американский юрист, историк и политолог.

В 
 Адамс, Валери (род. 1984) — новозеландская толкательница ядра
 Адамс, Вики (род. 1989) — шотландская кёрлингистка.

Г 
 Адамс, Гарри (1880—1960) — сержант кавалерии США, олимпийский чемпион.
 Адамс, Ганна (1756—1832) — американская писательница.
 
 
 Адамс, Грэнтли Герберт (1898—1971) — барбадосский государственный деятель.

Д 
 Адамс, Даниэлла (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Адамс, Джейн (род. 1965) — американская актриса.
 Адамс, Джек (1895—1968) — канадский хоккеист, тренер и генеральный менеджер.
 Адамс, Джерри (род. 1948) — ирландский политический и государственный деятель.
 Адамс, Джой Лорен (род. 1968) — американская актриса, режиссёр и сценарист.
 
 Адамс, Джонатан (род. 1967) — американский актёр.
 
 Адамс, Джошуа (род. 1993) — американский баскетболист.
 Адамс, Джули (1926—2019) — американская актриса.
  (род. 1957) — американский социолог.
 Адамс, Джуэтт (1835—1920) — четвёртый губернатор штата Невада.
 Адамс, Дрю (род. 1986) — игрок в лякросс.
 Адамс, Дуглас (1952—2001) — английский писатель, драматург и сценарист.
 Адамс, Дуглас Квентин — американский лингвист, компаративист, педагог.
 Адамс, Дэвид (род. 1970) — южноафриканский теннисист.

Ж 
 Адамс, Жан-Пьер (1948—2021) — французский футболист.

И 
 Адамс, Иоланда (род. 1961) — американская певица и радиоведущая.

К 
 Адамс, Каммиль (род. 1991) — американская пловчиха.
 Адамс, Катрина (род. 1968) — американская теннисистка, теннисный тренер и функционер.
 Адамс, Келли (род. 1979) — британская актриса.
 Адамс, Климент (1519?—1587) — второй капитан корабля «Эдуард Бонавентура».
 Адамс, Крэйг (род. 1977) — канадский хоккеист.
 Адамс, Кристин (род. 1982) — английская киноактриса.
 Адамс, Кэтрин Лизерман (род. 1964) — американский корпоративный юрист, старший вице-президент и главный юрисконсульт компании Apple.

Л 
 Адамс, Луиза (1775—1852) — супруга президента Джона Куинси Адамса.
 Адамс, Лайонел Расакович (1994) — российский футболист.
 Адамс, Люкман Расакович (1988) — российский легкоатлет.
 Адамс, Люшн (1922—2003) — штаб-сержант армии США.

М 
 
 Адамс, Мартин (род. 1956) — профессиональный дартсмен.
 Адамс, Мейсон (1919—2005) — американский характерный актёр.
 Адамс, Микки (род. 1961) — английский футболист, тренер.
 Адамс, Михаил Иванович (1780—1832) — естествоиспытатель-зоолог, ботаник, член-корреспондент.

Н 
 Адамс, Найджел (род. 1966) — британский политик.
 Адамс, Нейл (род. 1958) — английский дзюдоист, тренер.
 Адамс, Никола (род. 1982) — спортсменка-боксёр из Великобритании.
 Адамс, Нил (1941—2022) — американский сценарист и художник комиксов.

П 
 Адамс, Патрик Джей (род. 1981) — канадский актёр.
 Адамс, Плэтт (1885—1961) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.

Р 
 Адамс, Райан (род. 1974) — популярный американский альт-кантри/рок певец, композитор.
 Адамс, Ричард (1920—2016) — английский писатель.
 Адамс, Роберт Александрович (1802—1876) — контр-адмирал флота в отставке.
 Адамс, Роджер (1889—1971) — американский химик-органик.

С 
 Адамс, Санрайз (род. 1982) — американская порноактриса.
 Адамс, Сара Фуллер Флауэр (1805—1848) — английская поэтесса.
 Адамс, Сесили (1958—2004) — американская актриса, театральный режиссёр, кастинг-директор, поэт-песенник и преподаватель актёрского мастерства.
 Адамс, Си Джей (род. 2000) — американский ребёнок-актёр.
 Адамс, Скотт (род. 1957) — американский художник комиксов, наиболее известный как автор сатирического комикса Dilbert.
 Адамс, Стефани (1970—2018) — американская фотомодель.
 Адамс, Стивен (род. 1993) — новозеландский баскетболист.
 Адамс, Сэм (род. 1963) — американский политик, мэр Портленда.
 
 Адамс, Стивен (род. 1989) — ганский футболист.
 Адамс, Стэнли Тейлор (1922—1999) — офицер армии США, удостоенный высшей американской военной награды (медали Почёта) за свои действия в ходе Корейской войны.
 Адамс, Сьюзен (1872—1953) — американская артистка оперы (сопрано).

Т 
 Адамс, Тайлер (род. 1999) — американский футболист.
 Адамс, Том (1931—1985) — премьер-министр Барбадоса в 1976—1985.
 Адамс, Томас (1586—1667/1668) — лорд мэр города Лондона и член Парламента от г. Лондона в 1654—1655 и 1656—1658.
 Адамс, Томас Сьюэл (1873—1933) американский экономист
 Адамс, Тони (род. 1966) — английский футболист.
 Адамс, Трейси (род. 1959) — американская порноактриса.

У 
 Адамс, Уиллис Сивер (1842—1921) — американский художник.
 
 Адамс, Уолтер (1922—1998) — американский экономист.
 Адамс, Уолтер Сидни (1876—1956) — американский астроном.
 Адамс, Уэйман (1883—1959) — американский художник.
 Адамс, Уильям Эдвард (1939—1971) — майор армии США, герой Вьетнамской войны.

Ф 
 Адамс, Фердинанд (1903—1992) — бельгийский футболист.
 Адамс, Филип (1915—2001) — британский дипломат.
 Адамс, Филипп (род. 1969) — бельгийский автогонщик.
 Адамс, Филипп (1988—2021) — американский футболист.
 Адамс, Флойд (1945—2014) — американский политик.
 Адамс, Фрэнки (род. 1994) — новозеландская актриса и боксёр-любитель из Самоа.
 Адамс, Фрэнсис (1862—1893) — англо-австралийский писатель, поэт и журналист.

Х 
 Адамс, Ханна (1756—1831) — первая в США профессиональная женщина-писатель, историк и пионер сравнительного религиоведения.

Ш 
 Адамс, Шерман (1899—1986) — американский государственный деятель, глава администрации президента США.

Ч 
 
 Адамс, Че (род. 1994) — шотландский футболист.

Э 
 Адамс, Эбигейл (1744—1818) — первая леди США, супруга второго президента Джона Адамса.
 Адамс, Эдвард Джозеф (род. 1944) — американский прелат и ватиканский дипломат.
 Адамс, Эдвин (1835—1877) — американский актёр.
 Адамс, Эдгар (1868—1940) — американский пловец и прыгун в воду.
 Адамс, Эдди (1933—2004) — американский журналист, фотокорреспондент.
 Адамс, Элван (род. 1954) — американский баскетболист.
 Адамс, Элвин (1933—1995) — американский скрипач.
 Адамс, Эми (род. 1974) — американская актриса и певица.
 Адамс, Энсел (1902—1984) — американский фотограф.

Составные фамилии 
 Гулд-Адамс, Гамильтон (1858—1920) — ирландский солдат и колониальный чиновник, Верховный комиссар Кипра, губернатор штата Квинсленд (Австралия).
 Льюис-Адамс, Сэди (1872—1945) — афроамериканская учительница, суфражистка.
 Маккорд-Адамс, Мэрилин (1943—2017) — американский философ и религиозный деятель, священник Епископальной церкви.

Псевдоним 
 Бак Адамс (урождённый Чарльз Стивен Аллен; 1955—2008) — американский порноактёр и режиссёр.
 Дон Адамс (1923—2005) — американский киноактёр и комик.
 Кэтрин Адамс (1893—1959) — американская актриса немого кино.
 Ник Адамс (1931—1968) — американский киноактёр украинского происхождения.
 Патч Адамс (род. 1945) — американский врач, общественный деятель, больничный клоун и писатель.
 Эрик Адамс (род. 1954) — американский рок-музыкант.

Топонимы 
А́дамс — распространённое название географических объектов в англоязычных странах:
  — город в штате Массачусетс.
  — город в штате Северная Дакота.
 Адамс — посёлок в штате Небраска.
 Адамс — город в округе Джефферсон штата Нью-Йорк.
 
 
 Адамс — невключённая территория округа Адамс в Иллинойсе.
 Адамс — потенциально действующий стратовулкан в штате Вашингтон.
 Адамс — один из островов Новой Зеландии, самый южный остров в составе архипелага Окленд.
 Адамс — подводный вулкан в Тихом океане.
 Адамс — кратер на Луне.
 Адамс-Лейк — ледниковое озеро на территории провинции Британская Колумбия в Канаде.
 Адамс — гора в штате Колорадо.

Прочее 
 (1996) Адамс — астероид из группы главного пояса, который входит в состав семейства Марии.
 «Джон Адамс» — американский телевизионный мини-сериал производства HBO, снятый британским режиссёром Томом Хупером.
 Дивизион Адамса — дивизион хоккейных клубов, сформированный в 1974 году как часть Конференции Принца Уэльского.
 Договор Адамса — Ониса — международный договор, подписанный в Вашингтоне 22 февраля 1819 года между США и Испанией, о территориальном размежевании в Северной Америке.
 Зонная теория Адамса — метод определения оптимальной экспозиции фотоплёнки и параметров проявления полученного снимка.
 «Целитель Адамс» — фильм режиссёра Тома Шедьяка.
 Эскадренные миноносцы типа «Чарльз Ф. Адамс» — тип американских эскадренных миноносцев УРО, разработанный на основе конструкции эсминцев типа «Форрест Шерман».

См. также 
 Адам
 Адамский
 Адамсон
 Адамсонс
 Аддамс
 Адамсвилл
 Адамстаун